North High Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North High Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 86001376
 North High Street Historic District (Ohio), ID-Nr. 89001038